Ana-Yrsa Falenius, född 24 november 1953, är en finlandssvensk skådespelare.

Filmografi (urval)

Externa länkar 
 

Finlandssvenska skådespelare
Kvinnor
Födda 1953
Levande personer